Иън Флеминг може да се отнася за:

 Иън Флеминг - английски писател, известен с книгите за Джеймс Бонд
 Иън Флеминг (химик) - английски химик и преподавател в Кеймбридж
 Иън Флеминг (актьор) – австралийски актьор